Rover ( – tulák, vandrák) může znamenat:

 Rovering – věková kategorie skautského hnutí, určená dospívajícím
 Blackburn Rovers FC – anglický fotbalový klub z Blackburnu
 Rover Company – britská značka automobilů
 Lunar Rover – typ terénního průzkumného vozidla použitého na Měsíci během vesmírného programu Apollo
 Mars Rover – typ terénního průzkumného vozidla použitého na Marsu
 Rover (lední hokej) – bývalá pozice hráče v ledním hokeji

Externí odkazy